Enyo – w mitologii greckiej bogini i uosobienie przemocy, gwałtu, wojny
 Enyo – w mitologii greckiej jedna z grai
 Enyo – rodzaj motyli z rodziny zawisakowatych

Zobacz też 
 Enyo Krastowczew – piłkarz klubu AZAL PFK Baku
 Crotalus enyo – wąż z rodziny żmijowatych, z rodzaju Crotalus